Marija Gorica (gemeente), een gemeente in de Kroatische provincie Zagreb
Marija Gorica (Marija Gorica), een plaats in bovengenoemde gemeente